Pettis steht für:
 Pettis County, Missouri

Pettis ist der Familienname folgender Personen:
 Anthony Pettis (* 1987), US-amerikanischer Kampfsportler
 Austin Pettis (* 1988), US-amerikanischer Footballspieler
 Billy James Pettis (1913–1979), US-amerikanischer Mathematiker
 Bridget Pettis (* 1971), US-amerikanische Basketballspielerin
 Dante Pettis (* 1995), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 Gary Pettis (* 1958), US-amerikanischer Baseballspieler
 Jack Pettis (1891–unbekannt), US-amerikanischer Jazzmusiker
 Jerry Pettis (1916–1975), US-amerikanischer Politiker
 Jill Pettis (* 1952), neuseeländische Politikerin
 Madison Pettis (* 1998), US-amerikanische Schauspielerin
 Shirley Neil Pettis (1924–2016), US-amerikanische Politikerin
 Solomon Newton Pettis (1827–1900), US-amerikanischer Politiker
 Spencer Darwin Pettis (1802–1831), US-amerikanischer Politiker

Siehe auch:
 Pettis Township, Missouri
 Pettis-Integral
 Pétis